Clay City peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 Clay City, une communauté non-incorporée du comté de Baldwin en Alabama ;
 Clay City, un village du comté de Clay dans l'Illinois ;
 Clay City, ville située en Indiana dans le comté de Clay ;
  du comté de Spencer dans l'Indiana ;
 Clay City, une ville du comté de Powell dans le Kentucky.

Voir aussi 
 Clay City Township, un township du comté de Clay dans l'Illinois.

Homonymie de townships